Galvany (en anglès Gawain, en francès Gauvain; també anomenat Gwalchmei, Gualguanus, Walwein, etc.) és un cavaller de la taula rodona de la llegenda artúrica, on hi apareix molt d'hora amb el nom de Gwalchmei, esmentat en algunes de les primeres fonts artúriques gal·leses. Se'l sol presentar com un dels membres més eminents de la taula rodona, sobretot a l'obra Sir Galvany i el Cavaller verd i, segons algunes versions, hauria estat l'hereu veritable i legítim del tron de Camelot després del regnat d'Artús. En general és considerat fill de Morgause (o Anna), la germana del rei Artús, i del rei Lot d'Orcada i Lothian, i és el germà d'Agravain, Gaheris, Gareth i Mordret.

Galvany és sovint conegut com un guerrer formidable, alhora cortès i compassiu, aferrissadament fidel al rei i la seva família. És amic de joves cavallers, defensor dels pobres i "cavaller de les donzelles". També és l'amic més fidel de Lancelot. En algunes obres, la seva força creix o s'afebleix amb el sol: en la forma més comuna, la seva força es triplica al migdia però s'esvaeix a mesura que el sol es va ponent. El seu coneixement de les herbes silvestres el converteix en un gran guaridor, i se li atribueixen almenys tres fills: Florence, Lovell i Gingalain, l'últim dels quals també és conegut com a Libeaus Desconus (El Bell Desconegut).

Referències 

Personatges de la matèria de Bretanya